Klaus Baudelaire est un personnage de fiction, l'un des trois enfants des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, série de livres écrite par Daniel Handler sous le pseudonyme de Lemony Snicket. Il apparaît dans chacun des treize opus de la série.

Biographie 
Klaus est le puîné de la fratrie Baudelaire, derrière son aînée Violette et devant sa cadette Prunille. Fils du richissime Bertrand et de Béatrice Baudelaire, il passe une enfance idyllique dans la demeure familiale, entouré de sa famille. Ses parents l’élèvent en l'encourageant vivement dans ses passions (sa mère accepte de lire avec lui Anna Karenine de Tolstoï, un livre ardu pour son âge). Il a douze ans lorsque ses parents périssent dans l'incendie de la demeure familiale. Les conséquences infortunées des évènements suivants leur mort le marqueront à jamais.

Klaus, dans le tome 5, fut dans la même classe qu'Isadora Beauxdraps, une jeune fille qui se trouve avec un de ses deux frère(l'autre ayant péri dans un incendit au collège Prufrock. Les Beauxdraps voulaient les aider contre le comte Olaf, qui avait une fois de plus trouvé un déguisement qui trompait tout le monde, excepté les orphelins Baudelaire. Klaus fut très malheureux quand le comte Olaf et ses sbires enlevèrent les deux Beauxdraps, mais fut déterminé à les retrouver. Dans le tome 9, il se déguise en monstre à deux têtes et tient le nom d'Eliott. Dans le tome 11, Klaus fit également une rencontre qui chamboula sa vie : une jeune mycologue du nom de Fiona Virlevent qui lui brisa le cœur en rejoignant la troupe du Comte Olaf à la fin du tome 11 pour rejoindre son frère, du nom de Fernald qui n'est autre que l'homme aux crochets.

Les compétences intellectuelles de Klaus 
 Grand lecteur, Klaus a commencé très tôt à dévorer le contenu de la bibliothèque de sa demeure familiale ; il en résulte qu'il possède une culture générale impressionnante pour son âge. Certaines connaissances qu'il a assimilées se révèlent donc dans la série cruciales pour sortir sa fratrie de diverses situations périlleuses. Néanmoins, sa culture a des limites : il n'est pas aussi instruit en mécanique et en physique-chimie que sa sœur (son domaine réservé), et n'est pas instruit de tout (il n'est pas au courant de ce que signifie « se casser une jambe » dans le vocabulaire du théâtre, par exemple). Cette faillibilité est soit le résultat d'exigences scénaristiques (un personnage sachant tout sur tout est gênant dans l'élaboration des intrigues), soit une volonté de la part de l'auteur de rendre son personnage plus réaliste.
 Sa grande mémoire (il est censé se souvenir systématiquement de tout ce qu'il a lu) suggère qu'il profite d'une mémoire photographie particulièrement puissante.
 Même si ses compétences, au début de la série, sont censées se résumer à sa grande culture, Klaus est également un excellent cryptographe. C'est lui qui élucide la plupart des messages codés que doivent déchiffrer les orphelins.
 Il est également censé être un excellent agent de recherche, lisant très rapidement et trouvant facilement dans les ouvrages les sections pouvant l’aider. C'est donc lui qui est chargé de faire des recherches documentaires lorsque cela est nécessaire.
 Klaus, du fait de ses lectures, a de grandes connaissances linguistiques. Néanmoins, elles sont soumises à la même limite que sa culture relative. Bien qu'il puisse avoir des difficultés en face de mots d'une langue étrangère (il confesse ne pas bien connaître le latin), son vocabulaire est extrêmement étendu. C'est lui qui explique le sens des mots ardus que ses alliés ne connaissent pas encore ; il semble en tirer une certaine fierté, se vexant à chaque fois qu'un adulte lui donne la définition d'un mot qu'il connaît déjà.
 Il est même capable de lire des cartes maritime (dans le sous-marin t.11).

Liste des recherches de Klaus 

Au cours de la série, Klaus est amené à effectuer des recherches vitales pour la sûreté de sa fratrie.
Ainsi voici une liste des livres utilisés dans les différents tomes :
 Tome Un : Soupçonnant Olaf, il effectue de lui-même des recherches sur le droit du mariage (il vole un livre de droit concernant l'héritage et le mariage dans la bibliothèque de la juge Abbott). Il parvient à déterminer les failles de certaines lois et ainsi à comprendre le plan d'Olaf. Les passages qu'il repère dans l’ouvrage permettent à sa sœur d’interpréter la loi à son avantage, battant Olaf à son propre jeu.
 Tome Deux : Désirant apporter des preuves quant à l’assassinat de Montgomry Montgomery, il épluche Le Mamba du Mal, un serpent dont je n'ai rien à craindre, de Tony "Mommy" Eggmonteror. Ses conclusions permettent de prouver la culpabilité d’Olaf et l’accomplissement du crime.
 Tome Trois : Klaus déchiffre d’abord la lettre laissée par Agripinne Amberlu après son suicide présumé, révélant un message codé crucial. Il fait ensuite des recherches dans l’Atlas du Lac Chaudelarmes (un livre de la prétendue défunte), qui permettent de retrouver sa tante.
 Tome Quatre : Dans ce tome, Klaus et Violette échangent leurs compétences respectives. Violette parvient à tirer Klaus de son hypnose en s'inspirant de ses méthodes pour déchiffrer un traité d’ophtalmologie, tandis que son frère réalise une canne à pêche de fortune pour sauver une vie.
 Tome Cinq : Bien qu'il fasse des recherches dans la bibliothèque du collège Prufrock, celles-ci n’ont pas d’influence sur l'intrigue, les informations cruciales trouvées à sa place par les jumeaux Beauxdraps. Il organise les révisions censées éviter à sa fratrie l'expulsion du collège.
 Tome Six : Voulant déterminer le lot dans lequel sont emprisonnés ses amis, il épluche le catalogue des Enchères In (tiré de la bibliothèque de la mode d’Esmé d’Eschemizerre) en un temps record. Néanmoins, il tombe dans le piège que lui a tendu Olaf.
 Tome Sept : De façon à empêcher l'exécution publique de Jacques Snicket, il parcourt le Livre des règles de la Ville de VDC (tiré de la bibliothèque secrète de la maison d’Hector) ainsi qu’un traité de psychologie, espérant pouvoir manipuler la foule. Ses conclusions sur les effets de l’instinct grégaire se vérifieront et forceront les enfants à fuir. Klaus parvient également à déchiffrer le message codé que lui envoie son amie Isadora, et peut de ce fait la libérer d’Olaf.
 Tome Huit : Il recherche le Dossier Snicket (tiré de la Salle des Archives de la clinique Heimlich), dont il retrouve la page treize avec ses sœurs. Plus tard, il élucide les codes qu’utilise Olaf pour changer d’identité, ce qui lui permet de sauver la vie de sa sœur.
 Tome Neuf : Il feuillette les « morceaux » d’informations cachés sous la table de voyante de Madame Lulu.
 Tome Dix : Il rassemble les pages brûlées de livre de Codes VDC (tiré de la bibliothèque incendiée du QG du Val des Douze Courants d’air) et peut ainsi élucider le fonctionnement de la Vérification des Denrées Conservées, qui leur permet de déterminer l’emplacement du « dernier lieu sûr ». À partir de ce tome, Klaus commence à noter toutes les informations cruciales qu’il découvre dans un carnet de bord. Les personnages se réfèreront plus tard à ce carnet pour lier entre elles certaines de ces découvertes.
 Tome Onze : Il parvient à élucider les messages que lui envoie un membre de VDC grâce à un livre de Poésie (tiré de la bibliothèque du sous marin Queequeg).
 Tome Douze : Il retrouve le mot-clé nécessaire à l’obtention du sucrier en feuilletant Odieuses Lâchetés des Affamés de Fortune, de Jérôme D’Eschemizerre. L’intrigue du tome se déroule dans une gigantesque bibliothèque.
 Tome Treize : il découvre dans un livre l'endroit où se trouve l'antidote à un champignon empoisonné et sauve ainsi sa vie et celle de ses sœurs.

Caractéristiques et Apparence 
Klaus a les cheveux bruns très courts, les yeux verts et des lunettes. Il est très intelligent, d'une grande curiosité, moins courageux que Violette, panique plus vite et se plaint facilement. Néanmoins, il devient au fil de la saga de plus en plus courageux et déterminé. Il est passionné d'écriture, de lecture et d'orthographe. C'est un brillant élève à l'école.

Divers 

 Klaus souffre d’une myopie sévère, qui l’oblige à porter des lunettes épaisses. Ce handicap est le moteur principal de l’intrigue du quatrième tome, Cauchemar à la scierie.
 L’ouvrage préféré de Klaus est le cent-vingt-septième volume de l’Histoire complète d’absolument tout (Caucase à Caution), un tome d’une encyclopédie de sa bibliothèque parentale. Son choix est censé affirmer sa volonté féroce d’augmenter ses connaissances sur tous les sujets possibles et imaginables.
 Klaus souffre d’une allergie aux bonbons à la menthe, qui se traduit par un gonflement instantané de sa langue gênant son élocution. Il aurait hérité cette allergie de ses deux parents.
 La couleur qu’il déteste le plus reste le rose bonbon.
 Klaus, comparé à ses sœurs, est d’une manière générale plus préoccupé des mystères qui assaillent sa fratrie : la société VDC, la véritable identité de leurs parents… Cette préoccupation s’accorde bien avec ses compétences puisqu’il est censé être la « tête pensante » du trio. C’est d’ailleurs lui qui entend pour la toute première fois le sigle VDC, ce qui consacre ce rôle dans la série.
 Comparé à sa sœur, Klaus est un peu moins courageux, panique plus vite et tend à se plaindre beaucoup plus facilement. Ceci est renforcé par le fait que Violette, en tant qu’aînée, s’estime devoir faire preuve de plus de responsabilités. Au début de la série, il est délibérément présenté comme moins mature que sa sœur aînée ; néanmoins, il semble s’affirmer au fil des tomes et acquiert finalement une personnalité très proche de la sienne.
 La référence contenue dans le nom de ce personnage est développée ici.

Personnage des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire
Orphelin de fiction
Naufragé de fiction